Виктор Корнилов:
 Корнилов, Виктор Фёдорович (1941—2003) — музыкант, кларнетист.
 Корнилов, Виктор Гаврилович (1915—2008) — советский борец классического стиля, Заслуженный тренер РСФСР.